Treasure Trove – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Treasure Trove – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
Treasure Trove – cortometraggio del 1914 diretto da Ashley Miller
Treasure Trove – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Film Company of Ireland
Treasure Trove – cortometraggio del 1922 diretto da Frank Miller